Hiszpania:
 Castañeda – gmina we wspólnocie autonomicznej Galicja
 Castañeda – gmina we wspólnocie autonomicznej  Kantabria

Osoby:
 Aldo Castañeda – włoski lekarz
 Andrés Castañeda – kolumbijski zapaśnik
 Cristián Castañeda – chilijski piłkarz
 Edmar Castañeda – kolumbijski harfista
 Frank Castañeda – kolumbijski piłkarz
 Georgui Castañeda – peruwiański szachista
 Gerardo Castañeda – gwatemalski strzelec
 Mauricio Castañeda – meksykański piłkarz
 Patricia Castañeda – kolumbijska aktorka

Zobacz też:
 Castaneda